Ряпосов — фамилия; имеет женскую форму Ряпосова.
 Ряпосов, Иван Иосифович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ряпосов, Николай Иванович (1909—1991) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ряпосова — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Алапаевское.